Ölmühle steht für:

 Ölmühle, Betrieb zur Gewinnung von Pflanzenöl

Mühlen in Deutschland:
 Ölmühle Althaldensleben, Sachsen-Anhalt
 Ölmühle Berschweiler in Berschweiler, Saarland 
 Ölmühle (Düsseldorf-Angermund) in Düsseldorf
 Ölmühle (Eicherscheid) im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ölmühle Hinschenfelde in Hamburg-Wandsbek, siehe Hinschenfelde #Ölmühle
 Ölmühle Illingen in Illingen (Württemberg)
 Ölmühle (Mömbris) in Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Ölmühle Wern in Fürth im Ostertal, siehe Fürth im Ostertal #Werns Mühle
 Ölmühle Räbke in Niedersachsen 
 Ölmühle Caspar Thywissen in Neuss
 Ölmühle Sels in Neuss
 Ölmühle Solling in Boffzen
 Teutoburger Ölmühle in Ibbenbüren
 Ölmühle (Wanfried) in Wanfried, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Mühlenhof (Linn), Korn- und Ölmühle im Ortsteil Linn von Krefeld

Mühlen in anderen Ländern:
 Ölmühle von Waldemarsudde in Stockholm, Schweden
 Grabenöli in Lüterswil-Gächliwil, Schweiz

Ölmühle oder Oelmühle ist der Name folgender Orte in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Ölmühle im Ruiter Tal, vormals Sägmühle, Ort im zentralen Stadtteil von Bretten, Landkreis Karlsruhe
 Ölmühle (Adelmannsfelden), Hof in der Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis
 Ölmühle (Beilstein) – zwei Orte im namengebenden Stadtteil von Beilstein, Landkreis Heilbronn:
 Obere Ölmühle (Beilstein), Hof 
 Untere Ölmühle, Wohnplatz 
 Ölmühle (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Schrezheim von Ellwangen, Ostalbkreis
 Ölmühle (Essingen), Hof in der Gemeinde Essingen (Württemberg), Ostalbkreis
 Ölmühle (Fichtenau), Wohnplatz im Ortsteil Lautenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ölmühle (Gaildorf), Wohnplatz im Stadtteil Unterrot von Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ölmühle (Heubach), Stadtteil von Heubach, Ostalbkreis
 Ölmühle (Herbertingen), Einzelsiedlungsplatz im Gemeindeteil Marbach von Herbertingen, Landkreis Sigmaringen
 Ölmühle (Krautheim), Wohnplatz im Stadtteil Neunstetten von Krautheim, Hohenlohekreis 
 Ölmühle (Ruppertshofen), Hof in der Gemeinde Ruppertshofen (Ostalbkreis), Ostalbkreis
 Ölmühle (Schwäbisch Gmünd), Hof im Stadtteil Weiler in den Bergen von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis
 Ölmühle (Spraitbach), Wohnplatz in der Gemeinde Spraitbach, Ostalbkreis
 Ölmühle (Stimpfach), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ölmühle (Weil der Stadt), Wohnplatz im Stadtteil Schafhausen von Weil der Stadt, Landkreis Böblingen
 Ölmühle (Weissach), Wohnplatz in der Gemeinde Weissach, Landkreis Böblingen

in Bayern:
 Ölmühle (Bad Bocklet), Ortsteil von Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen
 Ölmühle (Bad Grönenbach), Ortsteil von Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Ölmühle (Böhen), Ortsteil von Böhen, Landkreis Unterallgäu
 Ölmühle (Burkardroth), Ortsteil von Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen
 Ölmühle (Dentlein am Forst), Ortsteil von Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach
 Ölmühle (Höchstädt an der Donau), Ortsteil von Höchstädt an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau
 Ölmühle (Illertissen), Ortsteil von Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Ölmühle (Kirchheim in Schwaben), Ortsteil von Kirchheim in Schwaben, Landkreis Unterallgäu
 Ölmühle (Lauben), Ortsteil von Lauben (Landkreis Unterallgäu), Landkreis Unterallgäu
 Oelmühle (Ochsenfurt), Ortsteil von Ochsenfurt, Landkreis Würzburg
 Oelmühle (Schillingsfürst), Ortsteil von Schillingsfürst, Landkreis Ansbach
 Ölmühle (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn
 Oelmühle (Steinhöring), Ortsteil von Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Ölmühle (Weißenhorn), Ortsteil von Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm
 Ölmühle (Woringen), Ortsteil von Woringen, Landkreis Unterallgäu

in Nordrhein-Westfalen:
 Ölmühle (Morsbach), Ortsteil von Morsbach, Oberbergischer Kreis
 Oelmühle (Solingen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Solingen

in Rheinland-Pfalz:
 Ölmühle (Königsfeld), mit zweifelhafter Namensvariante Höhenmühle, Kulturdenkmal und Wohnplatz der Ortsgemeinde Königstein, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz

in Thüringen:
 Oelmühle (Fambach), Ortsteil von Fambach, Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Siehe auch:
 Alte Ölmühle
 Obere Ölmühle
 Ohligsmühle